Minardi M198 je Minardijev dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 1998, ko sta z njim dirkala Shinji Nakano in Esteban Tuero. Dirkačema se ni uspelo uvrstiti med dobitnike točk, kot najboljšo uvrstitev sezone je Shinji Nakano dosegel sedmo mesto na Veliki nagradi Kanade, Esteban Tuero pa je svojo najboljšo uvrstitev sezone dosegel z osmim mestom na Veliki nagradi San Marina.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

‎

M198
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1998